Высшая лига СССР по футболу среди женщин — высшая футбольная лига среди женщин в СССР. Состоялось два розыгрыша в 1990—1991 годах.

С 1972 году действовал запрет Спорткомитета на выступления женщин в футболе, так как по мнению чиновников он был вреден для женского организма. Вновь интерес к женскому футболу стал появляться во времена Перестройки. В 1989 году была создана Ассоциация женского футбола СССР. В этом же году прошёл чемпионат СССР среди профсоюзных команд, организованный Всесоюзным советом ДФСО, и ставший фактически первым, неофициальным чемпионатом СССР по футболу среди женских команд. Уже в следующем году состоялся первый официальный чемпионат СССР среди женщин.

Турнир состоял из двух зон, разделённых на 12 команд. Команды, занявшие первое и второе места, выходили в плей-офф, где четыре лучших коллектива играли в полуфинальном матче, после которого был разыгран финал и матч за третье место. Команды, занявшие три последние строчки в своих зональных группах, вылетали в первый дивизион. В течение двух сезонов в чемпионате СССР выступали команды из РСФСР, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Латвии.

Первым победителем турнира стали футболистки клуба «Нива», представлявшие посёлок Барышевка, Киевской области. В 1991 году победу праздновала команда «Текстильщик» из подмосковного города Раменское.

Футболистка Ирина Ванат является единственным игроком, становившимся чемпионом в составе «Нивы» и «Текстильщика»

Призёры

Тренеры-победители 
 1990 — Николай Богданенко («Нива»)
 1991 — Лев Вартанов («Текстильщик»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мяч под шпилькой. Как зарождался женский футбол в России 
 Турнир на сайте rsssf.com

Футбольные лиги СССР